James Wood (1747-1813), governatore della Virginia
James Rushmore Wood (1816-1882), medico statunitense
James Frederick Wood (1813-1883), Arcivescovo di Filadelfia
James Wood editore britannico
James Wood, Preside della Ely (1820-1839)
James W. Wood (1924-1990), colonnello statunitense
Roland James Wood (1941), militare australiano
James Wood (nato nel 1953), compositore britannico
James Wood (nato nel 1965), critico letterario e scrittore britannico
James Wood, politico inglese
James Wood, calciatore inglese